Danmarks herrlandskamper i fotboll 1960–1969 omfattar Nordiska mästerskapet 1960–1963, Nordiska mästerskapet 1964–1967, Nordiska mästerskapet 1968–1971, OS 1960 i Italien, Europacupen 1964, och kvalspelen till OS 1964, EM 1964, VM 1966, EM 1968, VM 1970 samt vänskapsmatcher.

Matcher

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Källor
 Rsssf.com 

1960–1969
1960-talets sportår